Het woord modeltaal heeft uiteenlopende betekenissen:

 In de taalkunde is modeltaal synoniem aan kunsttaal of artificiële taal, zie bijvoorbeeld Esperanto.
 Modeltaal heeft ook wel de betekenis van 'voorbeeld-taal'. Zo noemt men het ABN en ook de wiskunde een modeltaal. 
 In de informatica gebruikt men het begrip modeltaal in de  betekenis van programmeertaal, zie bijvoorbeeld VRML.  
 In de bedrijfskunde en informatie gebruikt men het begrip modeltaal ook in de betekenis van modelleertaal: een verzameling schematechnieken in de lijn van het Engelse Modelling language, zie bijvoorbeeld Unified Modeling Language. 
 In de econometrie noemt met bepaalde simulatietalen ook wel modeltalen. 
 In de logica spreekt men wel van logische modeltaal: een  logische kunsttaal waarin met symbolen en wiskundige instructies de natuurlijke taal en of de betekenis van de taal wil nabootsen.

Modelvorming